

Carriera

Club
L'11 agosto 2015, i norvegesi dell'Eiger – militanti in 4. divisjon – hanno ufficializzato l'ingaggio di Kozačuks.

Note

Collegamenti esterni